Аболтиньш (), женский вариант Аболтиня () — латышская фамилия. Известные носители:
 Аболтиньш, Павел Теодорович (1916—1981) — латышский столяр, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Аболтиня, Солвита (род. 1963) — латышский политик, председатель Сейма Латвии.
 Аболтиньш, Янис (1943—2006) — латышский экономист и политический деятель.